Franz Josef Glacier bezeichnet:
 Franz-Josef-Gletscher, Gletscher im Westland-Nationalpark
 Franz Josef/Waiau, ein Ort im Westland District in Neuseeland